Sarnow steht für:
 Sarnow, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Sarnow (Pritzwalk), ein Wohnplatz von Pritzwalk im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Gut Sarnow, ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim in Brandenburg

Personen:
 Heinz Sarnow (1882–1943), österreichischer Theater- und Filmschauspieler, Bühnenregisseur und Drehbuchautor
 Johannes Sarnow (1860–1924), Landeshauptmann der Provinz Pommern
 Karsten Sarnow (gest. 1393), Bürgermeister von Stralsund
 Peter von Sarnow (geb. 1955), deutscher Schauspieler sowie Arzt und Schriftsteller, siehe Jörg Resler

Siehe auch:
 Sarnów
 Sarno
 Sarnoff
 Zarnow (Begriffsklärung)
 Sarnau